Carlo Rosa (calciatore)
Carlo Rosa (pittore)
Carlo Rosa (dirigente)